Санс — многозначный термин. Может означать:

Санс — бывшая австралийская женская команда по хоккею на траве из города Аделаида.
Санс — персонаж игры Undertale

Топонимы 
 Санс — старинный город во французском департаменте Йонна, в Бургундии.
 Санс — округ во Франции, один из округов в регионе Бургундия.

Персоналии 
 Санс, Алехандро (род. 1968) — испаноязычный певец и композитор, обладатель Грэмми.
 Санс, Альваро (род. 2001) — испанский футболист.
 Санс, Лоренсо (1943—2020) — испанский бизнесмен, президент футбольного клуба «Реал Мадрид» в 1995—2000 годах.
 Санс, Марта (род. 1967) — испанская писательница.
 Санс, Франсиско Хавьер (1952—2022) — испанский шахматист, международный мастер (1978).
 Санс, Фернандо (род. 1974) — бывший испанский футболист.
 Санс, Хорди (род. 1965) — испанский ватерполист, олимпийский чемпион 1996 года и чемпион мира 1998 года.
 Санс, Хорхе (род. 1969) — испанский актёр.
 Санс, Энрике (род. 1989) — испанский шоссейный велогонщик.

Составные фамилии 
 Гарсия Санс, Луис Хавьер (род. 1978) — испанский футболист, нападающий или атакующий полузащитник. Воспитанник футбольной школы «Барселона».
Санс Агуадо, Хосе (1907—1969) — испанский шахматист.
 Санс-и-Йорда, Пётр (1680—1747) — святой Римско-Католической Церкви, мученик, член монашеского ордена доминиканцев, епископ епархии Фучжоу, миссионер.
 Сен-Санс, Камиль (1835—1921) — французский композитор, органист, дирижёр, музыкальный критик и писатель.

См. также 
 Отель де Санс — старинный французский городской особняк, расположенный в парижском районе Маре (IV муниципальный округ).